Brotas pode ser:

 Brotas (São Paulo), município 
 Brotas (Mora), freguesia 
 Brotas (Salvador), bairro
 Brotas (navio)
 Brotas de Macaúbas

Desambiguações de topônimos